Genna steht für:

 Genna (Iserlohn), Stadtteil von Iserlohn
 Genna (Ära), die japanische Ära von 1615 bis 1624
 Genna (Sport), eine Form des Hockey
 Genna-Familie, Mafiaclan in Chicago

Genna ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Genna (* 1969), italienischer Schriftsteller
 Irene Genna (1931–1986), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Gena
 Jenna